Aposhanskij (englische Transkription von ) steht für:
 (3190) Aposhanskij, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Aposchanski (deutsche Transkription)